Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtages des Freistaates Anhalt in der 4. Wahlperiode (1924–1928).

Mitglieder

Weblinks 
  (Hinweis: In der Erläuterung der Daten durch das Projekt der Universität Köln wird darauf hingewiesen: „Die Güte der Daten ist höchst unterschiedlich.“)

Anhalt Freistaat 4